

Бланчард — місто, штат Айова
 Бланчард — місто, штат Луїзіана
 Бланчард — місто, штат Оклахома
 Бланчард — місто, штат Вісконсин
 Бланчард — переписна місцевість, штат Айдахо
 Бланчард — переписна місцевість, штат Міссурі
 Бланчард — переписна місцевість, штат Північна Дакота
 Бланчард — переписна місцевість в окрузі Сентр, штат Пенсільванія

Див. також 
 Бланшар